Angel Eyes (jazzstandard), een door Matt Dennis gecomponeerd en Carl Sigman geschreven nummer uit 1940
 Angel Eyes (Duke Pearson), een muziekalbum van Duke Pearson uit 1968
 Angeleyes, een nummer van ABBA uit 1979
 Angel Eyes (Willie Nelson), een muziekalbum van Willie Nelson uit 1984
 Angel eyes (Willie DeVille), een nummer van Willie DeVille uit 1987
 Angel Eyes (Home and Away), een nummer van de Schotse groep Wet Wet Wet uit 1987
 Angel Eyes (Stanley Cowell), een muziekalbum van Stanley Cowell uit 1993
 Angel Eyes (1993), een Amerikaanse film uit 1993
 Angel Eyes (film), een Amerikaanse film uit 2001
 Angel Eyes (videospel)